Хобда́
 Хобда — река в Казахстане и России, приток Илека
 Хобда (село) — см. Кобда

См. также
 Малая Хобда